Peugeot 301 (1932)
 Peugeot 301 (2012)